Unterwald heißen folgende geographische Objekte:
 Unterwald (Siebenbürgen), eine siebenbürgische Region

Orte:
 Unterwald (Gemeinde Hüttenberg), Ortschaft in der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Katastralgemeinde Unterwald (Gemeinde Hüttenberg), Katastralgemeinde in der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Unterwald (Gemeinde Enzersdorf), Katastralgemeinde von Enzersdorf an der Fischa, Niederösterreich
 Unterwald (Gemeinde Pennewang), Ortschaft der Gemeinde Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Unterwald (Gemeinde St. Ulrich), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Ulrich bei Steyr, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Unterwald (Gemeinde Windhaag), Ortschaft an der Maltsch von Windhaag bei Freistadt, Oberösterreich
 Unterwald (Gemeinde Ligist), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ligist, Steiermark
 Unterwald (Gemeinde Wald), Ortschaft von Wald am Schoberpass, Steiermark
 Podlesí (Brněnec) (Unterwald), Ortsteil von Brněnec, Tschechien

sowie:
 Unterwald, Waldgebiet bei Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Unterwald, westlicher Teil des Frankfurter Stadtwalds

Siehe auch:
 Niederwald
 Kleinkastell Holzheimer Unterwald
 Unterwalden
 Unterwaldt
 Oberwald